Recker ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Recker (* 1949), deutsch-luxemburgische Malerin und Zeichnerin
 Bernhard Recker (* 1939), deutscher Politiker
 Ingo Recker (* 1975), deutscher Filmeditor
 Jan Recker (* 1979), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Marie-Luise Recker (* 1945), deutsche Historikerin
 Peter Recker (1913–2003), deutscher Mosaikkünstler
 Thomas Recker (* 1946), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Udo Recker (* 1967), deutscher Mittelalterarchäologe und Bodendenkmalpfleger